La Supercoupe de Belgique 2008 est un match de football qui a été joué le , entre le vainqueur du championnat de division 1 belge 2007-2008, le Standard de Liège et le vainqueur de la coupe de Belgique 2007-2008, le RSC Anderlecht. Le Standard a remporté la supercoupe 3 buts à 1.

Feuille de match 

2008
Face-à-face du Standard de Liège
Face-à-face du Royal Sporting Club Anderlecht
Événement sportif à Liège
Football en Belgique en 2008
Football en août 2008